Oligopleura biplagiata är en fjärilsart som beskrevs av W. Warren 1904. Oligopleura biplagiata ingår i släktet Oligopleura och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Mätare
biplagiata